Le nom Hayes connaît divers emplois.

Toponyme

Canada 
 la rivière Hayes, cours d'eau du Manitoba ;

États-Unis 
 les chutes de Hayes Creek, chutes d'eau au Colorado ;
 Hayes, census-designated place située en Louisiane ;
 le comté de Hayes, dans le Nebraska ;
 Hayes Center, son siège ;
 Hayes Valley, un quartier de San Francisco ;
 La Hayes River Fire Cache, une cabane située dans le comté de Jefferson, dans l'État de Washington, et inscrite au Registre national des lieux historiques.

France 
 Hayes, commune du département de la Moselle ;

Paraguay 
 le Département de Presidente Hayes ;
 Villa Hayes, sa capitale.

Royaume-Uni 
 Hayes, ville du Borough londonien de Hillingdon, anciennement dans le Middlesex ;
 Hayes, est un lieu dans le Borough londonien de Bromley, anciennement dans le Kent.

Patronyme 

 Alfred Hayes (1911-1985), scénariste, poète et écrivain britannique ;
 Allison Hayes (1930-1977), actrice américaine ;
  (1925-), acteur et chanteur américain ;
 Bernadene Hayes (1903-1987), actrice américaine ;
 Billie Hayes (1924-2021), actrice américaine ;
 Bob Hayes (1942-2002), athlète américain ;
 Brian Hayes (1969-), homme politique irlandais ;
 Brittany Hayes (1985-), joueuse de water-polo américaine ;
 Bruce Hayes (1963-), nageur américain ;
 Bryan Hayes (1958-), homme politique canadien ;
 Carlton Hayes (1882-1964), historien et diplomate amméricain ;
 Catherine Hayes (1818-1861), Chanteuse d'opéra irlandaise ;
 Chanelle Hayes (1987-), chanteuse et mannequin britannique, participante à Big Brother UK ;
 Charles Hayes (1908-1944), agent du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Chelsea Hayes (1988-), athlète américaine ;
 
 Dylan Hayes, rugbyman néo-zélandais
 Edgar Hayes (1904-1979), pianiste de jazz américain ;
 Ellen Hayes (1851–1930), mathématicienne et astronome américaine.
 Elvin Hayes (1945-), joueur de basket-ball américain ;
 Frank Hayes (1888 (?)–1923), jockey américain ;
 Gabby Hayes (1885-1969), acteur américain ;
 
 Hazel Hayes (1910-1974), actrice et chanteuse d'opéra américaine ;
 Helen Hayes (1900-1993), actrice américaine ;
 Helen Hayes (née en 1974), femme politique britannique ;
 Ilse Hayes (1985-), athlète handisport sud-africaine ;
 Isaac Hayes (1942–2008), chanteur, compositeur de soul et acteur américain ;
 Isaac Israel Hayes (1832-1881), explorateur et physicien américain ;
 Jack Hayes (1904-?), agent anglais du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 James Martin Hayes (né en 1924), archevêque de Halifax de 1967 à 1990 ;
 Jarvis Hayes (1981-), basketteur professionnel américain naturalisé qatari ;
 Jessica Hayes (née en 1977), vierge consacrée et théologienne catholique américaine ;
 Jimmy Hayes (1989-2021), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
  ;
 Killian Hayes (né en 2001), joueur français de basket-ball ;
 Kirsty Hayes (née en 1977), diplomate et fonctionnaire britannique ;
 Louis Hayes (1937-), batteur de jazz américain ;
 Margaret Hayes (1916-1977), actrice américaine ;
 
 Martin Hayes, (1962-), est un musicien traditionnel irlandais ;
 Martin Hayes (1966-), est un ancien footballeur anglais ;
 Nevada Stoody Hayes (1885-1941), princesse royale de Portugal ;
 Neville Hayes (1943-2022), nageur australien ;
 Patrick Joseph Hayes (1867-1938), cardinal américain, archevêque de New-York ;
 Patricia Hayes (1909-1998), actrice britannique ;
 Raphael Hayes (1915-2010), scénariste américain ;
 Roland Hayes (1887-1977), ténor afro-américain ;
 Rutherford Birchard Hayes (1822-1893),  président des États-Unis (1877-1881) ;
 Siobhan Hayes (1975-), actrice britannique ;
 Stuart Hayes (1979-), triathlète britannique ;
 Terry Hayes (1951-), scénariste et producteur anglais ;
 Thomas Hayes (né en 1997), acteur norvégien ;
 Tiffany Hayes (1989-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Tubby Hayes (1935-1973), saxophoniste de jazz anglais ;

Autres emplois 
 Commandes Hayes, un jeu de commandes pour les modems.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais

ja:HAYES